Langes Wasser steht für:

 Langes Wasser (Hoyerswerdaer Schwarzwasser), Nebenfluss des Hoyerswerdaer Schwarzwassers bei Pietzschwitz, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Langes Wasser (Schwarze Elster), Nebenfluss der Schwarzen Elster bei Kamenz, Landkreis Bautzen, Sachsen
Siehe auch:
 Langwasser